Příjmení Mácha je možná odvozeno od křestních jmen Matěj či Martin:

 Jan Evangelista Mácha (1798–1845) – český římskokatolický kněz, biblista
 Jaroslav Mácha (skladatel) (1873–1963) – český lékař ftizeolog, dirigent a hudební skladatel
 Jaroslav Mácha (spisovatel) (1892–1971) – spisovatel dětské literatury
 Karel Hynek Mácha (1810–1836) – český básník
 Karel Mácha (* 1931) – český filozof
 Ladislav Mácha (1923–2018) – český příslušník StB
 Ladislav Mácha (voják) (1903–1942) – československý důstojník a odbojář popravený nacisty
 Marcel Mácha (* 1969) – český fotbalista
 Otmar Mácha (1922–2006) – český hudební skladatel
 Radúz Mácha (* 1987) – český herec
 Stanislav Mácha – český klavírista
 Václav Mácha (1979–2022) – český klavírista
 Vítězslav Mácha (* 1948) – český sportovec, zápasník
 Zbyněk Mácha – český hudební organizátor a publicista

 ženská varianta s přechýlením

 Karla Máchová (1853–1920) – česká feministka a poltická aktivistka
 Otylie Kovářová-Máchová (1873–1928) – česká politička, pedagožka a sociální pracovnice
 Radka Máchová (* 1949) – česká akrobatická pilotka

Česká příjmení